11-й выпуск Энеко Тура — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии и Нидерландов. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 10 по 16 августа 2015 года в рамках Мирового тура UCI 2015 (категория 2.UWT).

Победителем гонки, второй год подряд, выиграв один из этапов, стал бельгийский велогонщик Тим Велленс из команды «».

Участники 
Согласно правилам UCI, все 17 команд мирового тура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы предоставили уайлд-кард для 3 профессиональных континентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. Итальянец Даниэль Осс из  был снят командой с гонки перед её началом из-за падения на тренировке. Таким образом, на старт соревнования вышли 159 спортсменов 160 заявленных.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен в начале июня 2015 года.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4 
Лучшее время в индивидуальной гонке показал голландец Йос Ван Эмден из . Трассу длиной 13.9 км он преодолел за 16 мин. 34 сек. cо средней скоростью 50.34 км/ч и опередил, ставшего вторым товарища по команде Вилко Келдермана на 5 секунд. Тройку замкнул итальянец Адриано Малори из . Показанное время позволило Ван Эмдену возглавить общий зачет.

Этап 5 
Победу на этапе праздновал 24-летний французский гонщик Жоан ле Бон из команды «». Через 60 км после старта он уехал в отрыв  вместе с голландцом Диланом ван Барле (). Они сработались и сумели удержать преимущество до финиша, преодолев часть дистанции под проливным дождём. За 200 м до финишной черты француз атаковал своего попутчика и впервые стал триумфатором этапа гонки мирового тура. Ближайшие преследователи проиграли отрыву 9 секунд. Лидерство в генеральной классификации перешло к Вилко Келдерману (). Ван Барле поднялся вторую позицию, а Ле Бон на третью.

Этап 6 
Этап, маршрут которого напоминал мини-Льеж — Бастонь — Льеж, проходил в непростых погодных условиях, под дождём. За 25 км до финиша ускорился бельгиец Тим Велленс (), за ним последовал Симон Гешке (), но не смог усидеть и отстал. Грег Ван Авермат из  пытался закрыть просвет, но в итоге, работая в паре с Гешке, всё же не смог догнать беглеца, проиграв ему на финише 49 секунд. Победа на этапе принесла Велленсу лидерство и в общем зачёте гонки. Ван Авермат поднялся на второе место, а Вилко Келдерман () опустился на третье.

Этап 7 
Победителем заключительного этапа стал 35-летний итальянец Мануэль Квинцато из . Он атаковал своих попутчиков по отрыву Бьорна Лёкманса () и Ива Лампарта () на предпоследнем подъёме дня за 6 км до финиша и в одиночку удержав преимущество, первым пересёк финишную черту на знаменитом арденнском подъёме Мюр ван Герардсберген.

Тим Велленс () успешно защитил майку лидера, завоёванную им после победы на предыдущем этапе, и стал триуфатором Энеко Тура 215. В общем зачёте он опередил своего ближайшего преследователя Грега Ван Авермата () на 59 секунд. Бронзовым призёром стал Вилко Келдерман из .

Лидеры классификаций  
На Энеко Туре 2015 разыгрывались 3 разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался белой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме этапа 4 (индивидуальной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах, расположенных на так называемых золотых километрах (golden kilometre): 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.
  
Лидер очковой классификации носил красную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах, совпадающих с теми, на которых разыгрывались бонусные секунды.

Черная майка присуждалась лидеру бойцовской классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, набранных гонщиками исключительно на специальных промежуточных финишах (primus checkpoint sprint). На каждом из них разыгрывались следующие очки: 10 очков за первое место, 8 — за второе, 6 — за третье, 4 — за четвертое и 2 — за пятое. К этим очкам прибавлялись дополнительные в случае наличия, на момент пересечения финиша, преимущества над пелотоном и в зависимости от его величины: 1 очко за преимущество в 30 cек., 2 — в 1 мин., 3 — в 2 мин., 4 — в 3 мин., 5 — в 4 мин. и более.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
 

Мировой тур UCI 2015
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Спорт в Бельгии в 2015 году
Август 2015 года
Энеко Тур